Анома́льний свіч ( — перехід, переведення) — переведення інвестицій з однієї операції з цінними паперами в іншу з метою одержання прибутку від умілого використання ситуації, що склалася внаслідок зміни кон'юнктури ринку.

Джерела 
 

Інвестиційна діяльність